Междуре́ченск — топоним в России.
 Междуреченск — город в Кемеровской области.
 Междуреченск — одноимённая железнодорожная станция в городе Междуреченск.
 Междуреченск — посёлок городского типа в Республике Коми.
 Междуреченск — посёлок городского типа в Самарской области.
 Междуреченск — село в Тейковском районе Ивановской области.

См. также 
 Междуречка
 Междуреченское
 «Распадская» — футбольный клуб из города Междуреченск, в 1995—2000 годах назывался «Междуреченск».